Caracolí puede referirse a:

Caracolí, nombre común del árbol Anacardium excelsum.

Caracolí, municipio en el departamento de Antioquia.
Caracolí, corregimiento en el municipio de Valledupar, Cesar
Caracolí, corregimiento en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.
Caracolí, corregimiento del municipio de Malambo, Atlántico.
Caracolí, corregimiento del municipio del El Carmen de Bolívar, Montes de Maria.